Pobanz bezeichnet: 
 Pobanz, Dorf in der Gmina Tychowo in der polnischen Woiwodschaft Westpommern; siehe: Pobądz

Pobanz ist der Familienname folgender Personen:
 Katja Pobanz  (* 1974), ehemalige deutsche Dreispringerin

Siehe auch: 
 Popanz